Арес може да означава:
 Арес, древногръцко божество
 Арес I, американска ракета
 Арес IV, американска ракета
 Арес V, американска ракета